Gioachino Rossini (1792-1868), compositeur italien ;
 Luigi Rossini (1790-1857), graveur italien ;
 Rossini, film de 1997 ;
 Théâtre Rossini, ancien théâtre parisien ;
 Tournedos Rossini, spécialité culinaire traditionnelle française, à base de tournedos de bœuf, de foie gras poêlé et de lamelles de truffe, servi avec une sauce madère.

Homonymie de patronyme